O Aniversário da Rainha (em inglês: Queen's Official Birthday ou Queen's Birthday) é o dia em que o aniversário do monarca do Reino Unido e da Commonwealth é comemorado oficialmente em vez do dia do aniversário de sua atual monarca . A data exata da comemoração varia de país para país, e apenas marca o aniversário real de um Estado soberano, por coincidência (a atual monarca, Elizabeth II, nasceu em 21 de abril de 1926).

Na Austrália, com exceção de Austrália Ocidental, comemora-se o Aniversário da Rainha na segunda segunda-feira de junho, marcando-a com um feriado que serve também como o fim de semana de abertura da temporada de esqui na Austrália.

Feriados
Cultura da Austrália
Cultura do Canadá
Cultura da Nova Zelândia
Cultura do Reino Unido